×Brassolaeliocattleya (Брассолелиокаттлея) — гибридный род семейства Орхидные.

Образован путём скрещивания растений из трех родов относящихся к подсемейству Эпидендровые: 
 =  ×  × .

Род популярен в комнатном и оранжерейном цветоводстве, широко представлен в ботанических садах.

Аббревиатура названия рода — Blc.

Род не имеет устоявшегося русского названия, в русскоязычных источниках обычно используется научное название  или его аббревиатура Blc.

Систематика 
Состав рода неоднократно пересматривался, поскольку виды, участвующие в гибридизации были перенесены из одного рода в другой. Так, участвовавший во многих скрещиваниях вид Brassavola digbyana со временем стал назваться Rhyncholaelia digbyana, что привело к переносу всех растений, в чьих предках встречался этот вид из рода ×Brassolaeliocattleya, в род ×Rhyncholaeliocattleya.
Многие грексы, относившиеся к роду ×Brassolaeliocattleya, после переноса нескольких видов рода Laelia в род Sophronitis в 2000 году причислены к роду ×Brassosophrolaeliocattleya.

У некоторых грексов со временем поменялись не один, а несколько родовых названий предков. Так, широко распространенный грекс Brassolaeliocattleya Ports of Paradise в настоящее время называется Rhynchosophrocattleya Ports of Paradise.

Морфологическое описание 
Симподиальные растения средних или крупных размеров.

Псевдобульбы хорошо выраженные, удлинённой формы.

Листья ланцетовидные.

Цветоносы одно или многоцветковые.

Цветки до 20 см в диаметре, разнообразны по форме и окраске.

В культуре 
Температурная группа — умеренная или тёплая.

Посадка в корзинку для эпифитов, пластиковый или керамический горшок.

Субстрат — смесь сосновой коры средней фракции (кусочки от 0,5 до 1,0 см), перлита и торфа. Субстрат после полива должен полностью просыхать.

Относительная влажность воздуха 40-80 %.

У многих грексов ярко выраженный период покоя. При не соблюдении которого растения не цветут.

Растения светолюбивы, активно цветут только при наличии яркого солнечного света. В условиях квартир культивируют на окнах южной ориентации.

Болезни и вредители

Примечания

Ссылки 
 
 Фотографии представителей рода Brassolaeliocattleya на сайте flickr.com 

Комнатные растения
B